Васюк Ілля Якимович (1919—1969) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.
 Васюк Микола Олександрович (1987—2015) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Васюк Олег Олександрович (1975—2014) — сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Васюк Олександр Олександрович ( 1994) — Народний депутат України.
 Юрій Васюк — український автор п'єс та кіносценаріїв.

Примітки